Karaca (littéralement « chevreuil » en turc) peut faire référence à :

Personnalités 

 Cem Karaca (1945–2004), musicien turc,
  (1912–1992), mère du précédent,
  (1992- ), actrice et mannequin turque,
  (1973- ), chanteuse turque,
  (1930–2004), chanteur turc,
 , personnalité universitaire turc,
  (1983- ), footballeur turc.

Lieux 

 Karaca Dağ, un volcan dans l'est de la Turquie,
 , un réseau de grottes situé près de Torul, en Turquie.

Voir aussi 
 , plusieurs localités
 , plusieurs localités